Sigh No More, album dei Gamma Ray
Sigh No More, album dei Mumford & Sons